Battaglia di Rodi (1912) della guerra italo-turca
 Battaglia di Rodi (1943) della campagna del Dodecaneso